«Stay» (укр. Залишись) — пісня барбадоської співачки Ріанни з її сьомого альбому Unapologetic, виконана з участю Міккі Екко, який також є співавтором пісні. Пісня була випущена як сингл з альбому 7 січня 2013 року, а 12 лютого відбулась прем'єра відео на YouTube.

Трек-лист
CD single
"Stay" (з участю Міккі Екко) – 4:00
"Diamonds" (Remix з участю Каньє Веста) – 4:48

Примітки

Посилання 
 Stay  музичне відео на сайті YouTube

Пісні за алфавітом
Сингли 2013
Пісні Ріанни
Сингли, які очолювали Canadian Hot 100
Англомовні пісні